Лос-Моларес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 43 км². Население 3310 человек (на 2010 год). Расстояние 44 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Los Molares
 
 Guía de Los Molares

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи